Біляєв Іван Васильович (Архієпископ Інокентій) (1862—1913) — єпископ Православної Російської Церкви; з 7 грудня 1909 року архієпископ Карталинский і Кахетинський, Екзарх Грузії, постійний член Священного Синоду.
 Біляєв Олександр Михайлович (1925—2006) — український мовознавець, методист, доктор педагогічних наук.
 Біляєва Ольга Олександрівна (* 1941) — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.
 Біляєва Світлана Олександрівна (нар. 1946) — український археолог, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України.

Див. також 
 Бєляєв
 Біляїв

Примітки 

Прізвища